Монтирование
Монтирование файловой системы
Каскадно-объединённое монтирование
Монтировка
Установка